Génial comme thérapie est le vingtième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Mordu de chasse
 Le docteur Médard discute avec un chasseur dont le chien refuse de chasser.
 Terreurs nocturnes
 Le docteur Médard  envie le docteur Pinchart qui relaxe après chacune de ses consultations.
 Dur, dur métier
 Le docteur Médard manque de se faire arnaquer par de faux handicapés.
 But inavouable
 Le docteur Médard reçoit un joueur de foot qui a marqué un but dans son camp.
 Leçon de maintien
 Le docteur Médard montre la séduction à Yvonne.
 Futur marri
 Le docteur Médard  aide un homme à surmonter le fait que sa femme l'ait plaqué avant de l'épouser.
 Cyclothérapie
 Le docteur Médard  soigne un cycliste.
 Vie antérieure
 Le docteur Médard aide un illuminé qui se prend encore pour le Christ.
 Stégophobie
 Le docteur Médard aide un homme atteint de stégophobie.
 Relooking
 Le docteur Médard apprend que sa femme de ménage Yvonne est remplacée.
 Bain de mer
 Le docteur Médard est piqué par une méduse.
 Corps de métier
 Le docteur Médard  décide sur les conseils du médecin, de pratiquer le sport à son cabinet durant ses séances.
 Épreuves d'amour
 Le docteur Médard  aide un homme à conquérir une femme.
 Fou de balle
 Le docteur Médard  aide un homme tombé amoureux d'une balle de foot.
 L'homme idéal
 Une jeune femme voudrait trouver l'amour.
 Cyberconseil
 Le docteur Médard déconseille à Yvonne d'aller sur des sites internet.
 Fiole de poisson
 Le docteur Médard aide une femme dont le mari se prend pour un poisson.
 Etre ou ne pas être à la plage
 Le docteur Médard aide un patient à décomplexer à la plage .
 Troubles du sommeil
 Le docteur Médard aide un insomniaque.
 Secrets de la confession
 Le docteur Médard et le prêtre s'auto-confessent.
 Torrent d'injures
 Le docteur Médard aide un homme qui se fait insulter sans arrêt.
 Déplaisirs bucoliques
 Le docteur Médard envoie un homme faire consulter son chien chez le docteur Pinchart.
 Drap frousse
 Le docteur Médard reçoit un fantôme.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2014